Il doppio del torneo di tennis Istanbul Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori James Auckland e Ross Hutchins che hanno battuto in finale Dick Norman e Kristof Vliegen 5-7, 7-65, [10-7].

Teste di serie 

 Dick Norman /  Kristof Vliegen (finale)
 James Auckland /  Ross Hutchins (Campioni)

 Harel Levy /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
 Jamie Delgado /  Lovro Zovko (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2007